«Экспресс до Пекина» — телефильм канадского режиссёра  с Майклом Кейном и Миа Сара в главных ролях. Английское название фильма — Bullet to Beijin. Фильм не является экранизацией книги Лена Дейтона, а снят как продолжение трилогии о Гарри Палмере 1965—1967 годов.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и в Лондоне. 

В 1996 году тем же составом было снято продолжение — фильм «Полночь в Санкт-Петербурге».

Сюжет 
Главным героем фильма является ветеран британской секретной службы Гарри Палмер (Майкл Кейн). Во время демонстрации у посольства Южной Кореи в Лондоне от укола зонтиком погибает русский профессор. Отправленный в отставку Гарри Палмер решает двинуться по следу заказчика и оказывается в Санкт-Петербурге, где на него начинает охоту чеченская мафия. С помощью нового русского знакомого Николая (Джейсон Коннери) и британской разведчицы (Миа Сара) ему удаётся одержать победу в этом поединке.

В ролях 
 Майкл Кейн — Гарри Палмер
 Миа Сара — Наташа
 Джейсон Коннери — Николай Петров
 Анатолий Кульбицкий — профессор Кульбицкий
 Анатолий Шведерский — доктор
 Анатолий Давыдов — Юрий Степанович
 Григорий Гладий — капитан милиции
 Лев Прыгунов — полковник Градский
 Александр Завьялов — Саша
 Анатолий Сливников — Толя
 Светлана Немировская — стюардесса
 Сергей Русскин — пилот
 Анастасия Белова — Илона
 Александр Ильин — Иван
 Иван Шведов — Пётр Сергеевич
 Дмитрий Нагиев — чеченский террорист

Технические данные 
 Производство: киностудии «Ленфильм» и Harry Palmer prod.
 Звук: Dolby Digital.
 Тип съёмки: киноплёнка.

Ссылки

Телефильмы России
Телефильмы Канады
Телефильмы Великобритании
Телефильмы 1995 года
Фильмы-боевики России
Фильмы-боевики Канады
Фильмы Джорджа Михалки
Фильмы России 1995 года
Телефильмы на английском языке